De Adelskalender (Noors: Adelskalenderen, eigenlijk "het adelboek") is de wereldranglijst aller tijden voor het allroundschaatsen. Deze ranglijst wordt samengesteld aan de hand van het puntentotaal van de persoonlijke records van de schaatsers op de afstanden van de grote vierkamp (mannen) of kleine vierkamp (vrouwen). Dat de Adelskalenders gebaseerd zijn op persoonlijke records op individuele afstanden betekent dat de tijden waarop de puntentotalen zijn gebaseerd in verschillende wedstrijden gereden kunnen zijn.

Puntentelling

Aan de hand van de persoonlijke records wordt een klassement opgemaakt, op dezelfde wijze als de puntentelling op allroundtoernooien. Van de persoonlijke records van alle afstanden van de grote vierkamp wordt de tijd (in seconden) gedeeld door het aantal 500 meters in die afstand. De 500 meter wordt dus gedeeld door één, de 1500 meter door drie, de 5000 meter door tien en de 10.000 meter door twintig. De dan verkregen resultaten worden tot op drie decimalen naar beneden afgerond en vervolgens bij elkaar opgeteld. Het nu verkregen getal is het puntentotaal voor het klassement van de Adelskalender. Voor de vrouwen wordt de stand bepaald aan de hand van de persoonlijke records op de 500, 1500, 3000 en 5000 meter.

Hoewel het formeel een ranglijst aller tijden betreft is het meer een vergelijking tussen schaatsers uit eenzelfde tijdperk. Materiaal (zoals klapschaatsen) en omstandigheden (zoals betere ijsbanen) verbeteren nog altijd waardoor oude resultaten niet goed vergelijkbaar zijn met de huidige.

Historie
De ranglijst werd in 1928 in Noorwegen ontwikkeld. Met terugwerkende kracht werd echter bepaald dat de Zweed Rudolf Ericson, die samen met zijn broer Frithjof Ericson de eerste schaatser was die de vier afstanden van de grote vierkamp voltooide, per 7 januari 1893 de eerste aanvoerder van de Adelskalender was.

Bij de vrouwen wordt 1 juli 1935 als aanvangsdatum gehanteerd voor de Adelskalender, de tabel is gebaseerd op de afstanden van de wereldkampioenschappen allround. Verné Lesche uit de Finland had toen de beste persoonlijke records en is daarmee de eerste aanvoerder bij de vrouwen van de oude vierkamp over de afstanden 500m, 1000m, 3000m en de 5000m. Tussen 1 juli 1956 en 30 juni 1982 over de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Vanaf 1 juli 1982 wordt de Adelskalender berekend over de 500, 1500, 3000 en 5000 meter.

Stand Adelskalender

Mannen (grote vierkamp)

Vrouwen (kleine vierkamp)

Ranglijst Adelskalenderaanvoerders
Hieronder een overzicht van de aanvoerders van de Adelskalender bij de mannen en vrouwen, gerangschikt naar het aantal dagen (tot en met gisteren) aan de top van de lijst.

Ontwikkeling Adelskalender 
Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de top van de Adelskalender.

Mannen

Vrouwen

Zie ook 
 Adelskalender laagland

Langebaanschaatsen
Sportranglijst
Lijsten van schaatsrecords